Quarnesi – abitanti di Quarna Sopra
Quarnesi – abitanti di Quarna Sotto